La Huitième Femme de Barbe-Bleue peut désigner :
La Huitième Femme de Barbe-Bleue (Bluebeard's Eighth Wife), film muet américain de Sam Wood sorti en 1923
La Huitième Femme de Barbe-Bleue (Bluebeard's Eighth Wife), film américain de Ernst Lubitsch sorti en 1938

Voir aussi